Этре́ () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Приморская Шаранта. Входит в состав округа Ла-Рошель. Население кантона на 2006 год составляло 18 299 человек.

Код INSEE кантона 1746. Всего в кантон Этре входят 3 коммун, из них главной коммуной является Этре.

Коммуны кантона 

 Ангулен — население 3701 чел.
 Этре — население 8687 чел.
 Шателайон-Плаж — население 5911 чел.
 Домпьер-сюр-Мер — население 5275 чел.
 Периньи — население 6623 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта